Andrij Derkacz (ur. 1967) – ukraiński polityk
 Andrij Derkacz (ur. 1985) – ukraiński piłkarz